Александр Спиридонов:
 Спиридонов, Александр Иванович (1907—?) — депутат Верховного Совета СССР I созыва (1937—1946).
 Спиридонов, Александр Фёдорович (1821—1867) — военный инженер, генерал-майор, участник Туркестанских и Кавказских походов.
 Спиридонов, Александр Юрьевич (род. 1989) — российский политик, депутат Государственной думы VIII созыва.